

Баррі — місто, штат Іллінойс
 Баррі — місто, штат Міннесота
 Баррі — місто, штат Техас
 Баррі Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсільванія

Баррі — місто в долині Гламорган, Уельс

Див. також 
 Барі (значення)